KNR har flera betydelser:
KNR – en järnväg i Sydkorea Korean National Railroad, se Korail
KNR – ett grönländskt public service-bolag, se Kalaallit Nunaata Radio